Bringhurst steht für:

 Bringhurst (Leicestershire), Dorf im Harborough District, England
 Bringhurst (Indiana), Ort im Carroll County
 Bringhurst (Louisiana), Ort im Rapides Parish
 Robert Bringhurst (* 1946), kanadischer Schriftsteller